Rutherglen (Australië)
 Rutherglen (Schotland)